

События 
 14 марта 1369 года состоялась битва при Монтьеле между войсками двух претендентов на трон Кастилии и Леона: Педро I (также известного как Педро Жестокий), поддерживаемого португальцами и исламскими государствами Испании и Северной Африки, и Генриха (Энрике) II, поддерживаемого французами. Войска Энрике II разгромили армию Педро I
 1369—1379 — Король Кастилии и Леона Энрике II.
 Иоанн V Палеолог отправился в Рим и молил папу о поддержке. Он признал все католические догматы. Никто из западных королей, несмотря на призывы папы, не помог Иоанну.
 Корейский король Конмин официально отказался считать себя вассалом великого хана.
 Центр государства племени мон в Южной Бирме переносится в Пегу. Образование государства Пегу.
 Китайским императором Чжу Юаньчжан организовано производство по выпуску фарфоровых сосудов для содержания в домашних условиях серебряного карася.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1369 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1369 году
 Аарон бен Элиа — караимский богослов.

См. также